Heracleum intermedium är en flockblommig växtart som beskrevs av Jean François Aimée Gottlieb Philippe Gaudin. Heracleum intermedium ingår i släktet lokor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Lokor
intermedium